Marienwerth steht für:
 eine historische Bezeichnung der Insel Nonnenwerth
 ein ehemaliges katholisches Internat in Maastricht in den Niederlanden